Reske ist der Familienname folgender Personen:

 Finn Reske-Nielsen (* 1950), dänischer Diplomatin, Chefin der UNMIT
 Hans-Joachim Reske (* 1940), deutscher Leichtathlet und Olympiamedaillengewinner
 Jürgen Reske (* 1956), deutscher Fußballspieler (DDR)